Akwesasne est un mot mohawk signifiant « là où la perdrix bat des ailes ». Il peut faire référence à :
 Akwesasne, le territoire de la Première Nation des Mohawks d'Akwesasne s'étendant au Canada et aux États-Unis comprenant les réserves ci-dessous :
 Akwesasne 15, une réserve indienne de la Première Nation des Mohawks d'Akwesasne au Québec,
 Akwesasne 59, une réserve indienne de la Première Nation des Mohawks d'Akwesasne en Ontario,
 St. Regis Mohawk Reservation, une réserve indienne de la Première Nation des Mohawks d'Akwesasne dans l'État de New York.

Voir aussi 
 Mohawks d'Akwesasne, une bande indienne